4 Pułk Strzelców Konnych – (Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 4) pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 1 października 1906. Był jednym z 13 pułków strzelców konnych w armii niemieckiej.

Stałym garnizonem tej jednostki był Grudziądz (niem. Graudenz). Oddział wchodził w skład XVII Korpusu Armii Niemieckiej.

Podporządkowanie 
 XVII Korpus Armii Niemieckiej – Gdańsk
 35 Dywizja Piechoty (35. Infanteriedivision) – Toruń
 35 Brygada Kawalerii (35. Kavalleriebrigade) – Grudziądz
 4 Pułk Strzelców Konnych – Grudziądz

Zobacz też 
 Twierdza Grudziądz

Bibliografia
 Hugo F.W. Schulz "Die Preußischen Kavallerie-Regimenter 1913/1914" Weltbild Verlag 1992
 Jürgen Kraus "Die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg/ Uniformierung und Ausrüstung" Verlag Militaria, Wien 2004

Linki zewnętrzne 
 Wykaz niemieckich pułków kawalerii 1914-1918

Pułki strzelców konnych Cesarstwa Niemieckiego
Wojsko niemieckie w Grudziądzu
Prusy Zachodnie